Monte Verde – quartiere di Roma
 Monte Verde – sito archeologico nel sud del Cile